Il termine Chikuma, nome di una città giapponese, può riferirsi anche a:

Geografia 
 Chikuma – altro nome del fiume Shinano
 Distretto di Chikuma – distretto della provincia giapponese di Shinano

Navi 
 Classe Chikuma – nome di una classe di tre incrociatori protetti della marina imperiale giapponese, costruiti tra il 1911 ed il 1912
 Chikuma (incrociatore 1911) – prima unità dell'omonima classe, varato nel 1911 e dismesso nel 1931.
 Chikuma (incrociatore 1938) – incrociatore pesante della marina imperiale giapponese, seconda unità della classe Tone, varato nel 1938 ed affondato nel 1944 durante la battaglia del Golfo di Leyte.